Un syndicat de loterie est un regroupement de plusieurs personnes qui jouent à la loterie.

Les membres de ces syndicats mettent leurs billets en commun afin d'augmenter leurs chances de gagner le jackpot ou du moins un montant quelconque. 

, mais les gains sont logiquement divisés par le nombre de joueurs.

Il existe plusieurs syndicats de joueurs de loteries sur Internet. Il faut par contre faire attention puisque ceux-ci ne sont pas tous légaux dans de nombreux pays. .

Jeu d'argent
Association de consommateurs